If Stockholm Open 2010 — 42-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Стокгольме, Швеция, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 16 по 24 октября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Маркос Багдатис
 Парный разряд —  Бруно Соарес и  Кевин Ульетт

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Стокгольма

 Мировой Тур ATP 2010

 ATP 250

 Открытый чемпионат Швеции по теннису 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швеция
Теннис
Октябрь 2010 года
2010